Der Coupe d’Europe 1977/78 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolagebillardsport. Die 20. Auflage fand vom 19. bis zum 21. Mai 1978 in Vejle statt.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Finalrunde mit fünf Mannschaften.

Geschichte 
Den dritten Titel im Coupe d’Europe holte sich in Vejle der B.I.K. København. Dahinter platzierten sich der BC Deurne und der Ausrichter Vejle B.K.

Qualifikationsspiele für die Endrunde in Vejle

Entscheidungsspiele für die Endrunde in Kopenhagen (4+5. Teilnehmer)

Finalrunde in Kopenhagen

Abschlusstabelle 1977/78

Einzelnachweise 

1978
Coupe dEurope 1977/78
Billardturnier in Vejle Kommune